Ethelberto, nombre masculino anglosajón, puede referirse:
 Ethelberto de Kent
 Ethelberto de Wessex
 Ethelberto II de Anglia Oriental